Aitara bezeichnet:

 einen Hügel und Marienwallfahrtort in Soibada, Osttimor, siehe Aitara
 einen Hügel in Manufahi in Alas, Osttimor, siehe Aitara (Alas)
 ein Album der finnischen Band Värttinä